

Hohenstein, une commune de l'arrondissement de Reutlingen en Bade-Wurtemberg
 Hohenstein, une commune de l'arrondissement de Rheingau-Taunus en Hesse
 Hohenstein, une commune de l'arrondissement de Nordhausen en Thuringe
 Hohenstein-Ernstthal, une ville de l'arrondissement de Zwickau en Saxe

Château de Hohenstein, un château d'Alsace

Hohenstein, ancien nom allemand d'Olsztynek dans la voïvodie de Varmie-Mazurie